Alter Hof steht für:
 Alter Hof (Brand-Erbisdorf), Bodendenkmal in Brand-Erbisdorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen (siehe Liste der Bodendenkmale in Brand-Erbisdorf)
 Alter Hof (Kremmen), Wohnplatz der Stadt Kremmen, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Alter Hof (Leipzig), ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus in Leipzig
 Alter Hof (München), Gebäudekomplex in München 
 Alter Ebracher Hof, denkmalgeschütztes Gebäude in Bamberg, Bayern 
 Alter englischer Hof, historisches Gebäude in Moskau 
 Alter Hof (Wüstung), Ortswüstung in der Gemarkung von Holzberndorf, Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern (siehe Schrem (Wüstung))

Siehe auch:
Älterer Hof
Altes Höfle
Altenhof
Althofen
Althöfen
Althof
Althoff
 Junger Herr auf altem Hof